Giro Rosa 2016 blev afholdt mellem 1. og 10. juli 2016 i Norditalien.

Hold

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Resultater 

2016
Cykelløb i 2016